Stan Wawrinka era il detentore del titolo ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.

Martin Kližan ha sconfitto in finale Gaël Monfils con il punteggio di 61–7, 6–3, 6–1.

Teste di serie 

  Richard Gasquet (ritirato)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Gilles Simon (secondo turno)
  David Goffin (primo turno)

  Gaël Monfils (finale)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
  Benoît Paire (primo turno)
<li>  Viktor Troicki (quarti di finale)

Wildcard 

  Thiemo de Bakker (primo turno)
  Robin Haase (primo turno)

  Alexander Zverev (quarti di finale)

Qualificati 

  Ivan Dodig (secondo turno)
  Ernests Gulbis (primo turno)

  Andrej Kuznecov (primo turno)
  Nicolas Mahut (semifinale)

Lucky Loser 

  Evgenij Donskoj (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2016
ATP World Tour 2016